

Film 
 Santo Stefano – film del 1997 diretto da Angelo Pasquini

Geografia

Croazia 

 Santo Stefano – isola della Dalmazia
 Santo Stefano – isola nella regione di Sebenico e Tenin
 Santo Stefano – isola nella regione spalatino-dalmata

Francia 
 Saint-Étienne-de-Tinée – nel dipartimento delle Alpi Marittime
 Saint-Étienne – capoluogo del dipartimento della Loira

Italia

Comuni italiani
 Oggiona con Santo Stefano – in provincia di Varese
 Pieve Santo Stefano – in provincia di Arezzo
 Rocca Santo Stefano – nella città metropolitana di Roma Capitale
 Santo Stefano al Mare – in provincia di Imperia
 Santo Stefano Belbo – in provincia di Cuneo
 Santo Stefano d'Aveto – nella città metropolitana di Genova
 Santo Stefano del Sole – in provincia di Avellino
 Santo Stefano di Cadore – in provincia di Belluno
 Santo Stefano di Camastra – nella città metropolitana di Messina
 Santo Stefano di Magra – in provincia della Spezia
 Santo Stefano di Rogliano – in provincia di Cosenza
 Santo Stefano di Sessanio – in provincia dell'Aquila
 Santo Stefano in Aspromonte – nella città metropolitana di Reggio Calabria
 Santo Stefano Lodigiano – in provincia di Lodi
 Santo Stefano Quisquina – nel libero consorzio comunale di Agrigento
 Santo Stefano Roero – in provincia di Cuneo
 Santo Stefano Ticino – nella città metropolitana di Milano
 Villa Santo Stefano – in provincia di Frosinone

Zone e quartieri di città italiane
 Campo Santo Stefano – campo di Venezia
 Santo Stefano – quartiere di Bologna
 Santo Stefano – quartiere di Feltre
 Borgo Santo Stefano – quartiere di Contovello (frazione di Trieste)

Frazioni italiane
 Santo Stefano è una frazione di: Arcevia (AN), Bene Vagienna (CN), Borgomanero (NO), Borgorose (RI), Buia (UD), Campobasso, Campi Bisenzio (FI), Cingoli (MC), Cordignano (TV), Giaglione (TO), Gioiosa Marea (ME), Gradara (PU), Lappano (CS), Melara (RO), Minerbe (VR), Monte San Giovanni Campano (FR), Monte San Martino (MC), Montegrosso d'Asti (AT), Montemagno (AT), Oggiona con Santo Stefano (VA), Oleggio (NO), Osimo (AN), Pratovecchio Stia (AR), Ravenna, Rende (CS), Sante Marie (AQ), Sassocorvaro (PU), Torricella Sicura (TE), Valdobbiadene (TV), Villandro (BZ), Vitulano (BN), Zimella (VR)
 Santo Stefano di Briga e Santo Stefano Medio sono frazioni di Messina
 Costa Santo Stefano è una frazione di Bosio in provincia di Alessandria
 Santo Stefano di Larvego è una frazione di Campomorone nella città metropolitana di Genova
 Santo Stefano degli Angeli è una frazione di Carobbio degli Angeli in provincia di Bergamo
 Santo Stefano a Macerata è una frazione di Cascina in provincia di Pisa
 Piazza Santo Stefano è una frazione di Cernobbio in provincia di Como
 Santo Stefano in Vairano è una frazione di Crema in provincia di Cremona
 Carrara Santo Stefano è una frazione di Due Carrare in provincia di Padova
 Santo Stefano Carriafuni è una frazione di Fiamignano in provincia di Rieti
 Acqua Santo Stefano è una frazione di Foligno in provincia di Perugia
 Santo Stefano Superiore è una frazione di Grotteria nella città metropolitana di Reggio Calabria
 Pieve Santo Stefano e Santo Stefano di Moriano sono frazioni di Lucca
 Porto Santo Stefano è una frazione di Monte Argentario in provincia di Grosseto ed è la località ove è possibile imbarcarsi per Isola del Giglio e per l'Isola di Giannutri
 Cascina Santo Stefano è una frazione di Sale in provincia di Alessandria
 Santo Stefano Udinese è una frazione di Santa Maria la Longa in provincia di Udine
 Stazione di Santo Stefano Belbo è una frazione di Santo Stefano Belbo in provincia di Cuneo
 Casalbono di Santo Stefano è una frazione di Sarsina in provincia di Forlì
 Rocca Santo Stefano è una frazione di Tornimparte in provincia dell'Aquila
 Santo Stefano di Gaifa è una frazione di Urbino
 Grotte Santo Stefano è una frazione di Viterbo

Montenegro
 Santo Stefano, (in serbo Sveti Stefan) – località del comune di Budua

Opere d'arte
 Santo Stefano – dipinto di Giotto
 Santo Stefano – scultura di Lorenzo Ghiberti
Santo Stefano – dipinto di Spinello Aretino

Religione

Festività 
 Santo Stefano – festa del 26 dicembre

Santi 
Santo Stefano – primo martire cristiano (26 dicembre) 
 Santo Stefano Min Kuk-ka – martire (20 gennaio)
 Santo Stefano di Grandmont (o di Muret) – eremita (8 febbraio)
 San Simeone Stefano Nemanja – re serbo (13 febbraio)
 Santo Stefano di Lione – vescovo (13 febbraio)
 Santo Stefano di Rieti – abate (13 febbraio)
 Santo Stefano d'Obazine – abate fondatore (8 marzo)
 Santo Stefano Harding – abate (28 marzo)
 Santo Stefano di Antiochia – vescovo e martire (25 aprile)
 Santo Stefano di Perm' – vescovo (26 aprile)
 Santo Stefano il Grande – Voivoda di Moldavia (2 luglio) (Chiese Orientali)
 Santo Stefano di Nicea – primo vescovo di Reggio Calabria, martire (5 luglio)
 Santo Stefano l'Alto Principe – (19 luglio) (Chiese Orientali)
 Santo Stefano I – papa (2 agosto)
 Santo Stefano Martire a Roma con Felicissimo, Agapito, Gennaro e Magno (6 agosto)
 Santo Stefano d'Ungheria – Re d'Ungheria (16 agosto)
 Santo Stefano d’Apt – vescovo (6 novembre)
 Santo Stefano di Chatillon – certosino, vescovo (7 settembre)
 Santo Stefano Pongracz – martire di Košice (7 settembre)
 Santo Stefano primo incoronato Re – monaco (24 settembre) (Chiese Orientali)
 Santo Stefano del Lupo – di Carovilli (29 settembre)
 Santi Stefano Stiljanovic ed Elisabetta (Elena) – Sposi (4 ottobre) (Chiese Orientali)
 Santo Stefano Minicillo – vescovo e confessore (29 ottobre)
 Santo Stefano di Decani – Re serbo, martire (11 novembre) (Chiese Orientali) (11 novembre)
 Santo Stefano da Cuneo – martire con Nicola Tavelić, Deodato Aribert da Ruticinio e Pietro da Narbona, francescani (14 novembre)
 Santo Stefano Teodoro Cuenot – vescovo e martire in Cocincina (14 novembre)
 Santo Stefano il Giovane – monaco orientale, martire (28 novembre)
 Santi Stefano Uroš IV Dušan ed Elena di Bulgaria (o Elisabetta) – imperatori di Serbia e Romania (2 dicembre) (Chiese Orientali)
 Santo Stefano di Calagonis

Altro
 SMS Szent István, SMS Santo Stefano – nave da battaglia della k. u. k. Kriegsmarine (Imperial-Real Marina austro-ungarica), affondata dalla Regia Marina nell'Impresa di Premuda.
 Ordine di Santo Stefano – istituito dal Granduca Cosimo I de' Medici nel 1561

Pagine correlate

 Isola di Santo Stefano (disambigua)
Basilica di Santo Stefano
 Chiesa di Santo Stefano
 Oratorio di Santo Stefano
 Pieve di Santo Stefano
 St. Stephen
 San Esteban